Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Rodić – chorwacki piłkarz
 Silvio Rodić – chorwacki piłkarz
 Snežana Rodić – słoweńska lekkoatletka
 Vladimir Rodić – czarnogórski piłkarz